Samoilenko ist der Familienname folgender Personen:

 Pjotr Michailowitsch Samoilenko (* 1977), russischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Anatolij Samojlenko